ALQ pode se referir a:
 ALQ - código aeroportuário IATA do Aeroporto Alegrete Novo, no Rio Grande do Sul.
 alq - código ISO 639-3 da língua algonquina.
 alq - abreviatura de alqueire, medida de área utilizada no Brasil e em Portugal.
 Académie des lettres du Québec.

Desambiguações de siglas